Урица:
 Урица — река в Мурманской области, впадает в Мотовский залив Баренцева моря.
 Урица — река в Ленинградской области, левый приток Паши.
 Урица — прежнее название посёлка Видяево в Мурманской области.